In 1962/63 werd het 25e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld.  Anorthosis Famagusta FC won de competitie voor 6e keer.

Stand

Resultaten

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1962/63